L'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (Orif, anciennement Oriph pour Office romand d’intégration professionnelle pour handicapés) est une association suisse dédiée à l'intégration professionnelle des personnes atteintes dans leur santé ou en difficulté d'insertion.

Organisation 
Fondée en 1948 dans le canton de Vaud, l'Orif s'est progressivement développée sur l'ensemble de la Suisse romande avec neuf structures ; son siège se trouve à Aigle.  Elle a pour but . Pour remplir ces objectifs, elle travaille en partenariat avec les offices cantonaux de l'Assurance-invalidité et différents partenaires (dont en particulier Adecco depuis 2009) pour exécuter des mandats .

En 2011, l'Orif a reçu, avec Adecco Suisse, le prix Humagora .

Historique des structures
Le  est créé le Centre romand d’observation et d’orientation professionnelle pour infirmes (COPAI). En 1952 c’est l’ORIPH qui voit le jour. Sa première structure, l’Orif de Morges, arrive en 1956. En 1968, l’Orif de Pomy est inauguré, suivi l’année suivante par celui de Sion. Le centre Orif COPAI voit lui le jour en 1982. Il faudra ensuite attendre 18 ans avant une nouvelle structure et celle-ci se trouve au Jura, à Delémont dès l’an 2000. 7 ans plus tard, l’Orif d’Aigle prend place dans des anciens locaux artisanaux rénovés et Vernier accueille son Orif. En 2009, deux nouveaux centres Orif sont créés, un à Renens et l’autre à Vaulruz. C’est à cette année-là que ORIPH est changée en ORIF (et sa définition également, Organisation romande pour l’intégration et la formation professionnelle) et enfin, le centre Orif le plus récent, ouvert en 2013, se trouve à La Chaux-de-Fonds.

Notes et références

Voir aussi 
 Assurance-invalidité

Liens externes 
 http://www.orif.ch

Association ou organisme d'aide aux personnes handicapées
Association ou organisme ayant son siège en Suisse
Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Vaud
Éducation spécialisée
Formation professionnelle
Handicap en Suisse
Association ou organisme lié à l'éducation
Enseignement en Suisse
Emploi et handicap
Aigle (Vaud)